Kroth ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Kroth (1880–1952), deutscher Förderer des Kraftfahrwesens, ADAC-Funktionär
 Hans-Günther Kroth (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Isabella Kroth (* 1980), deutsche Buchautorin, Journalistin und Moderatorin
 Jürgen Kroth (* 1960), deutscher Theologe
 Karl August Kroth (1893–1980), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Lutz Kroth (* 1942), deutscher Verleger
 Thomas Kroth (* 1959), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Groth